Hippodrome peut faire référence à : 
 Hippodrome, un circuit dévolu au sport hippique ou à l'aviation.
 voir :Catégorie:Hippodrome
 Hippodrome, un quartier de Bamako, capitale du Mali. 
 Hippodrome, établissement parisien de spectacles en plein air ouvert de 1845 à 1869.